Larry Harlow (pianist), Amerikaans latin-pianist
Larry Harlow (honkbalspeler), Amerikaans oud-honkbalspeler